Le nom Charles Bigot peut faire référence à :
 Charles Bigot (1840-1893), écrivain, historien et journaliste français, époux de la romancière Mary Healy ;
 Charles Bigot (1878-1916), peintre français ;
 Charles Bigot (1906–1979), un joueur de rugby à XV international français ;
 Charles Bigot (né en 1932), un ingénieur et directeur d'entreprise français.

Voir aussi